Le patronyme Firket, Firquet, Ferket, Fekête ou Verket est un diminutif de fier, déviation de Olivier essentiellement en région liégeoise.

Virginie Defrang-Firket (1971-), femme politique belge.